Franciaország
Saint-Loup, település Allier megyében
Saint-Loup, település Charente-Maritime megyében
Saint-Loup, település Creuse megyében
Saint-Loup, település Jura megyében
Saint-Loup, település Loir-et-Cher megyében
Saint-Loup, település Manche megyében
Saint-Loup, település Marne megyében
Saint-Loup, település Nièvre megyében
Saint-Loup, település Rhône megyében
Saint-Loup, település Tarn-et-Garonne megyében

 Svájc
Saint-Loup, település Vaud kantonban, Pompaples községben